Николай де Лира (; ; 1270, Ла-Вей-Лир — 23 октября 1349, Париж) — французский средневековый церковный деятель, богослов, проповедник и толкователь Библии, преподаватель, один из крупнейших духовных писателей и комментаторов своего времени, посвятивший делу написания толкований и комментариев к Библии более сорока лет.

Биография 
По некоторым данным, происходил из еврейской семьи, принявшей крещение, однако современные историки считают это вымыслом и связывают происхождение легенды с его хорошим знанием иврита. Известно, что в 1291 году он стал монахом ордена францисканцев, жил в монастыре Вернёй-сюр-Авр. Вскоре был направлен в Париж для изучения богословских наук, в 1307 году получил степень бакалавра, в 1308 году — магистра. В 1309 году стал доктором Сорбонны, с 1319 по 1324 год — провинциальным министром (священником) Франции (Иль-де-Франс, северной Пикардии и Шампани), затем на той же должности в Бургундии. В 1310 году принимал активное участие в процессе поэтессы Маргариты Поретанской. В 1330 году переехал в Париж, где до конца жизни занимался богословскими исследованиями, в первую очередь вопросами блаженного видения — совместно с двадцатью восемью другими богословами по приказу короля Филиппа IV Красивого.

Составил первый полный комментарий ко всем книгам Ветхого и Нового Завета в форме бесед («Postilla litteralis super totam Bibliam» (лат. "Подробные изложения всей Библии", от лат. post illa — «после сих»), написано в период между 1322 и 1331 годами), широко пользуясь в толковании Ветхого Завета сочинениями еврейской литературы. Написал также толкование Св. Писания практическое, нравоучительное, позже переделанное в беседы, — «Postilla moralis seu mystica» (1339). Оба этих сочинения стали одними из первых печатных книг в Европе и впоследствии издавались несколько раз (в том числе в 1511 году в Париже на французском языке) и на протяжении столетий служили необходимым пособием для богословов и проповедников, что привело к появлению поговорки «nisi Lyra lyrasset, totus mundus delyrasset» (не играла бы Лира, весь мир бы безумствовал), которую Мартин Лютер, на которого труды Лиры тоже оказали большое влияние и который в своих постиллах (проповедях) многое заимствовал из его сочинений, заменил фразой «si Lyra non lyrasset, Lutherus non saltasset» (не играла бы Лира, не плясал бы Лютер).

Переводы на русский 
 Доказательство пришествия Христа = Probatio adventus Christi / Николай де Лира; пер. с лат. на церковнославянский: Дмитрий Герасимов; пер. на рус., предисл., аналитический обзор, указ. слов и словоформ: Е. В. Федорова. — Москва : Просветитель, 1999. — 283 с.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Статья в Католической энциклопедии 

Религиозные деятели Франции
Францисканцы Франции